La famille Boutet de Monvel est une famille française subsistante.

Historique

Liens de filiation entre les personnalités notoires

Pour approfondir

Bibliographie 
 Gustave Chaix d'Est-Ange, Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du , tome 6, pages 254 à 255 Boutet de Monvel

Liens externes 
 Liste exhaustive des Boutet de Monvel réalisée par Yves Laframboise

Notes et références 

Famille française
Famille Boutet de Monvel